Barsuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Barsuhn (* 1977), deutscher Sporthistoriker
 Reinhard Barsuhn (* 1943), deutscher Politiker (SPD, CDU); Mitglied der Bremischen Bürgerschaft